Ша́хматные вундерки́нды — дети, которые обыгрывают в шахматы взрослых игроков и даже шахматных мастеров. Прогресс в шахматном искусстве у шахматных вундеркиндов с годами различен: одни становятся с годами гроссмейстерами и чемпионами, другие же просто остаются хорошими игроками.

Шахматные вундеркинды прошлого 

В XIX веке наиболее известны были Пол Морфи (1837—1884) и Хосе Капабланка (1888—1942). И тот, и другой выиграли поединки против опытных взрослых соперников в возрасте 12 лет. Также известен случай, когда Самюэль Решевский давал сеанс одновременной игры в 6 лет.

Список шахматных вундеркиндов 
Одним из показателей шахматного вундеркинда является возраст, в котором он стал гроссмейстером.
Ниже приведен список молодых игроков, которые в рекордное время достигли звания шахматного гроссмейстера. В списке указан возраст, в котором они завоевали право титула гроссмейстер. Этот возраст не совпадает с присвоением титула гроссмейстер, так как гроссмейстерские звания могут присуждаться только на конгрессах ФИДЕ. У всех игроков указано гражданство на момент получения титула гроссмейстер.
 {| class="wikitable"
!Год !!Игрок !!Страна !!Возраст
|-
|-
| 1950 || Давид Бронштейн ||  || 26 лет
|-
| 1952 || Тигран Петросян ||  || 23 года
|-
| 1955 || Борис Спасский ||  || 18 лет
|-
| 1958 || Бобби Фишер ||  || 15 лет, 6 месяцев, 1 день
|-
| 1991 || Юдит Полгар ||  || 15 лет, 4 месяцев, 28 день
|-
| 1994 || Петер Леко ||  || 14 лет, 4 месяцев, 22 дней
|-
| 1997 || Этьен Бакро ||  || 14 лет, 2 месяцев, 0 дней
|-
| 1997 || Руслан Пономарёв ||  || 14 лет, 0 месяцев, 17 дней
|-
| 1999 || Бу Сянчжи ||  || 13 лет, 10 месяцев, 13 дней
|-
| 2002 || Сергей Карякин || || 12 лет, 7 месяцев, 0 дней
|-
| 2021 || Абхиманью Мишра ||  || 12 лет, 4 месяца, 25 дней
|}
Это список из игроков, которые стали гроссмейстерами до 15 лет:
 {| class="wikitable"
!No. !!Игрок !!Страна !!Возраст
|-
|-
| 1 ||Абхиманью Мишра|| || 12 лет, 4 месяца, 25 дней
|-
| 2 ||Сергей Карякин|| || 12 лет, 7 месяцев, 0 дней
|-
| 3 ||Гукеш Доммараджу|| || 12 лет, 7 месяцев, 17 дней
|-
| 4 ||Жавохир Синдаров ||  || 12 лет, 10 месяцев, 8 дней
|-
|5
|Рамешбабу Прагнанандха
|
|12 лет, 10 месяцев, 13 дней
|-
| 6 ||Нодирбек Абдусатторов|||| 13 лет, 1 месяц, 11 дней
|-
| 7 ||Паримарьян Неги|||| 13 лет, 4 месяца, 22 дня
|-
| 8 ||Магнус Карлсен|||| 13 лет, 4 месяца, 27 дней
|-
| 9 ||Вэй И|||| 13 лет, 8 месяцев, 23 дня
|-
| 10 ||Бу Сянчжи|||| 13 лет, 10 месяцев, 13 дней
|-
| 11 ||Самуэль Севян|||| 13 лет, 10 месяцев, 27 дней
|-
| 12 ||Ричард Раппорт|||| 13 лет, 11 месяцев, 6 дней
|-
| 13 ||Теймур Раджабов|||| 14 лет, 0 месяцев, 14 дней
|-
| 14 ||Руслан Пономарёв|||| 14 лет, 0 месяцев, 17 дней
|-
|15
|Нихал Сарин
|
|14 лет, 1 месяц, 1 день
|-
| 16 ||Эвондер Лян|||| 14 лет, 1 месяц, 20 дней
|-
| 17 ||Уэсли Со|||| 14 лет, 1 месяц, 28 дней
|-
| 18 ||Этьен Бакро|||| 14 лет, 2 месяцев, 0 дней
|-
| 19 ||Хорхе Кори Тельо|||| 14 лет, 2 месяца
|-
| 20 ||Илья Нижник|||| 14 лет, 3 месяц, 2 дня
|-
| 21 ||Максим Вашье-Лаграв|||| 14 лет, 4 месяца
|-
| 22 ||Петер Леко|||| 14 лет, 4 месяца, 22 дня
|-
| 23 ||Хоу Ифань|||| 14 лет, 6 месяцев, 16 дней
|-
| 24 ||Джеффри Сюн|||| 14 лет, 6 месяцев, 25 дней
|-
| 25 ||Аниш Гири|||| 14 лет, 7 месяцев, 2 дня
|-
| 26 ||Юрий Кузубов|||| 14 лет, 7 месяцев, 12 дней
|-
| 27 ||Богдан-Даньел Дяк|||| 14 лет, 7 месяцев, 27 дней
|-
| 28 ||Дариуш Сверч|||| 14 лет, 7 месяцев, 29 дней
|-
| 29 ||Алиреза Фиружа|||| 14 лет, 8 месяцев, 2 дня
|-
| 30 ||Арьян Чопра|||| 14 лет, 9 месяцев, 3 дня
|-
| 31 ||Нгуен Нгок Чыонг Шон|||| 14 лет, 9 месяцев, 22 дня
|-
| 32 ||Кирилл Шевченко|||| 14 лет, 9 месяцев, 23 дня
|-
|33
|Арджун Эригайси
|
|14 лет, 11 месяцев, 13 дней
|-
| 34 ||Даниил Дубов|||| 14 лет, 11 месяцев, 14 дней
|-
| 35 ||Рэй Робсон|||| 14 лет, 11 месяцев, 16 дней
|-
| 36 ||Фабиано Каруана|||| 14 лет, 11 месяцев, 20 дней
|-
| 37 ||Юй Янъи|||| 14 лет, 11 месяцев, 23 дня
|}

Ниже приводится список шахматисток, которым присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (не путать с титулом гроссмейстер среди женщин)
 {| class="wikitable"
!Год !!Игрок !!Страна !!Возраст
|-
|-
| 1978 || Нона Гаприндашвили ||  || 37 лет
|-
| 1984 || Майя Чибурданидзе ||  || 23 года
|-
| 1991 || Сьюзен Полгар ||  || 21 год
|-
| 1991 || Юдит Полгар ||  || 15 лет, 4 месяца
|-
| 2002 || Хампи Конеру ||  || 15 лет, 1 месяц
|-
| 2008 || Хоу Ифань ||  || 14 лет, 6 месяцев
|-

|}

Примечания

Литература 
 

Списки шахматистов
Вундеркинды